|-
|(124501)||2001 RO49|| align=right|16,0|| align=right|2,520|| align=right|0,120|| align=right|6,20|| align=right|3,999||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124502)||2001 RP49|| align=right|16,3|| align=right|2,351|| align=right|0,093|| align=right|5,72|| align=right|3,605||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124503)||2001 RK51|| align=right|15,2|| align=right|2,350|| align=right|0,130|| align=right|21,68|| align=right|3,602||MBA||11. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124504)||2001 RL54|| align=right|16,5|| align=right|2,284|| align=right|0,139|| align=right|4,36|| align=right|3,451||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124505)||2001 RO58|| align=right|16,1|| align=right|2,332|| align=right|0,172|| align=right|3,30|| align=right|3,560||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124506)||2001 RN62|| align=right|16,1|| align=right|2,389|| align=right|0,101|| align=right|8,09|| align=right|3,692||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124507)||2001 RU64|| align=right|17,1|| align=right|2,373|| align=right|0,200|| align=right|4,73|| align=right|3,655||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124508)||2001 RY64|| align=right|16,5|| align=right|2,303|| align=right|0,137|| align=right|6,05|| align=right|3,495||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124509)||2001 RM65|| align=right|15,5|| align=right|2,374|| align=right|0,240|| align=right|5,81|| align=right|3,657||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124510)||2001 RN65|| align=right|16,1|| align=right|2,375|| align=right|0,081|| align=right|5,66|| align=right|3,659||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124511)||2001 RX65|| align=right|15,6|| align=right|2,391|| align=right|0,189|| align=right|4,55|| align=right|3,697||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124512)||2001 RK67|| align=right|15,5|| align=right|2,317|| align=right|0,189|| align=right|10,29|| align=right|3,526||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124513)||2001 RN68|| align=right|16,3|| align=right|2,259|| align=right|0,062|| align=right|6,20|| align=right|3,394||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124514)||2001 RE69|| align=right|15,6|| align=right|2,273|| align=right|0,115|| align=right|6,93|| align=right|3,426||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124515)||2001 RJ69|| align=right|16,3|| align=right|2,216|| align=right|0,142|| align=right|4,63|| align=right|3,298||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124516)||2001 RO71|| align=right|16,7|| align=right|2,261|| align=right|0,153|| align=right|2,38|| align=right|3,400||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124517)||2001 RC72|| align=right|16,3|| align=right|2,268|| align=right|0,140|| align=right|4,35|| align=right|3,415||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124518)||2001 RU73|| align=right|16,2|| align=right|2,288|| align=right|0,100|| align=right|5,00|| align=right|3,461||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124519)||2001 RT75|| align=right|16,6|| align=right|2,373|| align=right|0,245|| align=right|4,67|| align=right|3,655||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124520)||2001 RX75|| align=right|16,0|| align=right|2,350|| align=right|0,211|| align=right|4,81|| align=right|3,602||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124521)||2001 RC77|| align=right|16,1|| align=right|2,314|| align=right|0,165|| align=right|7,11|| align=right|3,520||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124522)||2001 RN77|| align=right|16,0|| align=right|2,282|| align=right|0,184|| align=right|5,46|| align=right|3,446||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124523)||2001 RL78|| align=right|16,0|| align=right|2,395|| align=right|0,247|| align=right|3,08|| align=right|3,706||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124524)||2001 RB80|| align=right|15,3|| align=right|2,306|| align=right|0,106|| align=right|3,06|| align=right|3,502||MBA||9. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124525)||2001 RE81|| align=right|16,1|| align=right|2,391|| align=right|0,198|| align=right|2,37|| align=right|3,697||MBA||14. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124526)||2001 RG83|| align=right|16,6|| align=right|2,337|| align=right|0,076|| align=right|3,46|| align=right|3,572||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124527)||2001 RR84|| align=right|16,2|| align=right|2,357|| align=right|0,108|| align=right|5,46|| align=right|3,617||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124528)||2001 RX86|| align=right|16,7|| align=right|2,413|| align=right|0,180|| align=right|1,61|| align=right|3,747||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124529)||2001 RL88|| align=right|16,5|| align=right|2,368|| align=right|0,202|| align=right|3,09|| align=right|3,643||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124530)||2001 RN89|| align=right|16,1|| align=right|2,409|| align=right|0,136|| align=right|6,38|| align=right|3,738||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124531)||2001 RO90|| align=right|16,7|| align=right|2,256|| align=right|0,131|| align=right|5,21|| align=right|3,389||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124532)||2001 RB91|| align=right|16,7|| align=right|2,240|| align=right|0,179|| align=right|2,23|| align=right|3,352||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124533)||2001 RT91|| align=right|16,2|| align=right|2,273|| align=right|0,158|| align=right|2,88|| align=right|3,427||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124534)||2001 RF94|| align=right|17,0|| align=right|2,185|| align=right|0,160|| align=right|1,32|| align=right|3,230||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124535)||2001 RJ94|| align=right|16,2|| align=right|2,541|| align=right|0,152|| align=right|2,03|| align=right|4,051||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124536)||2001 RP94|| align=right|16,0|| align=right|2,391|| align=right|0,169|| align=right|1,94|| align=right|3,696||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124537)||2001 RC95|| align=right|16,0|| align=right|2,389|| align=right|0,164|| align=right|4,19|| align=right|3,692||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124538)||2001 RC96|| align=right|16,3|| align=right|2,367|| align=right|0,102|| align=right|3,10|| align=right|3,641||MBA||11. září 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(124539)||2001 RD96|| align=right|16,4|| align=right|2,541|| align=right|0,074|| align=right|9,30|| align=right|4,050||MBA||11. září 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(124540)||2001 RY97|| align=right|16,9|| align=right|2,352|| align=right|0,148|| align=right|1,21|| align=right|3,605||MBA||12. září 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(124541)||2001 RC98|| align=right|17,0|| align=right|2,362|| align=right|0,127|| align=right|4,58|| align=right|3,629||MBA||12. září 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(124542)||2001 RP99|| align=right|16,7|| align=right|2,352|| align=right|0,212|| align=right|5,16|| align=right|3,606||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124543)||2001 RO101|| align=right|16,3|| align=right|2,374|| align=right|0,142|| align=right|2,22|| align=right|3,658||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124544)||2001 RV108|| align=right|17,0|| align=right|2,241|| align=right|0,172|| align=right|1,22|| align=right|3,353||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124545)||2001 RZ108|| align=right|17,6|| align=right|2,326|| align=right|0,221|| align=right|0,85|| align=right|3,546||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124546)||2001 RA112|| align=right|16,6|| align=right|2,365|| align=right|0,172|| align=right|2,73|| align=right|3,636||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124547)||2001 RG121|| align=right|17,0|| align=right|2,391|| align=right|0,199|| align=right|2,31|| align=right|3,697||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124548)||2001 RT126|| align=right|16,4|| align=right|2,359|| align=right|0,131|| align=right|7,73|| align=right|3,623||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124549)||2001 RQ130|| align=right|16,5|| align=right|2,357|| align=right|0,139|| align=right|2,19|| align=right|3,618||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124550)||2001 RQ131|| align=right|16,4|| align=right|2,186|| align=right|0,156|| align=right|1,95|| align=right|3,230||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124551)||2001 RS132|| align=right|15,3|| align=right|2,357|| align=right|0,090|| align=right|5,28|| align=right|3,619||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124552)||2001 RE134|| align=right|16,1|| align=right|2,356|| align=right|0,124|| align=right|5,47|| align=right|3,615||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124553)||2001 RW134|| align=right|16,8|| align=right|2,243|| align=right|0,086|| align=right|5,89|| align=right|3,358||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124554)||2001 RO136|| align=right|15,8|| align=right|2,434|| align=right|0,117|| align=right|5,62|| align=right|3,797||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124555)||2001 RV136|| align=right|16,7|| align=right|2,128|| align=right|0,180|| align=right|4,55|| align=right|3,103||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124556)||2001 RK137|| align=right|15,8|| align=right|2,383|| align=right|0,196|| align=right|2,80|| align=right|3,678||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124557)||2001 RD139|| align=right|15,7|| align=right|2,457|| align=right|0,157|| align=right|3,31|| align=right|3,851||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124558)||2001 RJ151|| align=right|15,8|| align=right|2,344|| align=right|0,157|| align=right|7,02|| align=right|3,589||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124559)||2001 RR152|| align=right|16,0|| align=right|2,254|| align=right|0,163|| align=right|4,56|| align=right|3,383||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124560)||2001 RP154|| align=right|16,1|| align=right|2,326|| align=right|0,120|| align=right|4,19|| align=right|3,547||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124561)||2001 ST|| align=right|15,9|| align=right|2,323|| align=right|0,235|| align=right|8,39|| align=right|3,539||MBA||17. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(124562)||2001 SU|| align=right|14,6|| align=right|2,641|| align=right|0,272|| align=right|11,80|| align=right|4,291||MBA||17. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(124563)||2001 SO1|| align=right|17,5|| align=right|2,168|| align=right|0,142|| align=right|2,81|| align=right|3,192||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124564)||2001 SS1|| align=right|17,0|| align=right|2,329|| align=right|0,154|| align=right|2,00|| align=right|3,553||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124565)||2001 SD2|| align=right|16,8|| align=right|2,272|| align=right|0,088|| align=right|3,42|| align=right|3,425||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124566)||2001 SN2|| align=right|15,9|| align=right|2,394|| align=right|0,160|| align=right|2,35|| align=right|3,704||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124567)||2001 SO2|| align=right|16,5|| align=right|2,430|| align=right|0,191|| align=right|1,06|| align=right|3,786||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124568)||2001 SV2|| align=right|16,5|| align=right|2,345|| align=right|0,198|| align=right|2,87|| align=right|3,590||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124569)||2001 SJ4|| align=right|16,1|| align=right|2,389|| align=right|0,182|| align=right|2,59|| align=right|3,692||MBA||17. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(124570)||2001 SS4|| align=right|15,7|| align=right|2,291|| align=right|0,094|| align=right|6,73|| align=right|3,467||MBA||18. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(124571)||2001 SV4|| align=right|16,4|| align=right|2,232|| align=right|0,190|| align=right|6,32|| align=right|3,333||MBA||18. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(124572)||2001 SX5|| align=right|15,6|| align=right|2,283|| align=right|0,265|| align=right|22,59|| align=right|3,449||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124573)||2001 SS9|| align=right|16,3|| align=right|2,333|| align=right|0,085|| align=right|5,74|| align=right|3,564||MBA||18. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124574)||2001 ST9|| align=right|16,1|| align=right|2,419|| align=right|0,134|| align=right|1,16|| align=right|3,762||MBA||18. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124575)||2001 SJ12|| align=right|16,4|| align=right|2,342|| align=right|0,079|| align=right|4,84|| align=right|3,583||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124576)||2001 SS12|| align=right|16,6|| align=right|2,313|| align=right|0,191|| align=right|2,82|| align=right|3,517||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124577)||2001 SX13|| align=right|17,5|| align=right|2,198|| align=right|0,172|| align=right|2,21|| align=right|3,257||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124578)||2001 SE14|| align=right|15,4|| align=right|2,288|| align=right|0,092|| align=right|6,05|| align=right|3,460||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124579)||2001 SF15|| align=right|16,3|| align=right|2,423|| align=right|0,211|| align=right|1,46|| align=right|3,770||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124580)||2001 SJ15|| align=right|16,6|| align=right|2,297|| align=right|0,145|| align=right|4,37|| align=right|3,480||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124581)||2001 SN15|| align=right|16,0|| align=right|2,351|| align=right|0,171|| align=right|4,64|| align=right|3,603||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124582)||2001 SW15|| align=right|16,6|| align=right|2,289|| align=right|0,125|| align=right|2,64|| align=right|3,463||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124583)||2001 SF16|| align=right|17,2|| align=right|2,185|| align=right|0,058|| align=right|1,83|| align=right|3,229||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124584)||2001 SN16|| align=right|16,0|| align=right|2,298|| align=right|0,124|| align=right|1,86|| align=right|3,482||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124585)||2001 SG17|| align=right|17,2|| align=right|2,368|| align=right|0,199|| align=right|1,49|| align=right|3,643||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124586)||2001 SU18|| align=right|16,6|| align=right|2,369|| align=right|0,175|| align=right|3,70|| align=right|3,645||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124587)||2001 SR20|| align=right|16,2|| align=right|2,586|| align=right|0,142|| align=right|2,85|| align=right|4,159||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124588)||2001 SD21|| align=right|16,3|| align=right|2,567|| align=right|0,178|| align=right|3,92|| align=right|4,112||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124589)||2001 SV21|| align=right|16,3|| align=right|2,344|| align=right|0,222|| align=right|3,17|| align=right|3,588||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124590)||2001 SW23|| align=right|16,7|| align=right|2,276|| align=right|0,250|| align=right|0,75|| align=right|3,433||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124591)||2001 SX23|| align=right|16,4|| align=right|2,361|| align=right|0,220|| align=right|4,34|| align=right|3,627||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124592)||2001 SK24|| align=right|16,2|| align=right|2,343|| align=right|0,143|| align=right|2,61|| align=right|3,587||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124593)||2001 ST24|| align=right|16,3|| align=right|2,326|| align=right|0,168|| align=right|3,06|| align=right|3,548||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124594)||2001 SR25|| align=right|15,8|| align=right|2,327|| align=right|0,052|| align=right|7,42|| align=right|3,549||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124595)||2001 SZ25|| align=right|16,3|| align=right|2,228|| align=right|0,140|| align=right|5,25|| align=right|3,325||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124596)||2001 SG26|| align=right|15,9|| align=right|2,425|| align=right|0,151|| align=right|12,72|| align=right|3,775||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124597)||2001 SY26|| align=right|15,6|| align=right|2,562|| align=right|0,124|| align=right|15,76|| align=right|4,100||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124598)||2001 SN27|| align=right|17,5|| align=right|2,258|| align=right|0,073|| align=right|1,59|| align=right|3,392||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124599)||2001 SR28|| align=right|16,1|| align=right|2,270|| align=right|0,053|| align=right|7,08|| align=right|3,420||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124600)||2001 SX28|| align=right|16,8|| align=right|2,389|| align=right|0,185|| align=right|2,44|| align=right|3,691||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124601)||2001 SM29|| align=right|16,8|| align=right|2,451|| align=right|0,138|| align=right|2,39|| align=right|3,836||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124602)||2001 SW30|| align=right|16,4|| align=right|2,315|| align=right|0,173|| align=right|1,62|| align=right|3,521||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124603)||2001 SZ33|| align=right|16,3|| align=right|2,382|| align=right|0,089|| align=right|1,86|| align=right|3,675||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124604)||2001 SL34|| align=right|15,8|| align=right|2,358|| align=right|0,153|| align=right|2,71|| align=right|3,619||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124605)||2001 SY38|| align=right|14,8|| align=right|2,309|| align=right|0,003|| align=right|22,80|| align=right|3,509||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124606)||2001 SS39|| align=right|17,0|| align=right|2,376|| align=right|0,231|| align=right|3,18|| align=right|3,661||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124607)||2001 SG40|| align=right|16,4|| align=right|2,321|| align=right|0,182|| align=right|4,21|| align=right|3,536||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124608)||2001 SH40|| align=right|15,7|| align=right|2,398|| align=right|0,125|| align=right|7,86|| align=right|3,712||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124609)||2001 SS40|| align=right|16,0|| align=right|2,277|| align=right|0,121|| align=right|4,94|| align=right|3,434||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124610)||2001 SU42|| align=right|16,7|| align=right|2,369|| align=right|0,162|| align=right|2,13|| align=right|3,646||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124611)||2001 SC43|| align=right|16,3|| align=right|2,381|| align=right|0,194|| align=right|2,77|| align=right|3,672||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124612)||2001 SD44|| align=right|16,2|| align=right|2,445|| align=right|0,194|| align=right|3,65|| align=right|3,823||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124613)||2001 SE45|| align=right|17,3|| align=right|2,436|| align=right|0,225|| align=right|3,33|| align=right|3,802||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124614)||2001 SV45|| align=right|16,8|| align=right|2,196|| align=right|0,120|| align=right|6,48|| align=right|3,253||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124615)||2001 SW46|| align=right|16,4|| align=right|2,263|| align=right|0,089|| align=right|6,88|| align=right|3,403||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124616)||2001 SB48|| align=right|16,8|| align=right|2,323|| align=right|0,214|| align=right|4,19|| align=right|3,539||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124617)||2001 SL48|| align=right|16,7|| align=right|2,144|| align=right|0,170|| align=right|3,16|| align=right|3,138||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124618)||2001 SR48|| align=right|16,8|| align=right|2,210|| align=right|0,155|| align=right|6,89|| align=right|3,286||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124619)||2001 SC49|| align=right|15,8|| align=right|2,298|| align=right|0,156|| align=right|8,70|| align=right|3,483||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124620)||2001 SS50|| align=right|15,8|| align=right|2,384|| align=right|0,182|| align=right|5,65|| align=right|3,680||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124621)||2001 SV50|| align=right|17,1|| align=right|2,202|| align=right|0,107|| align=right|5,02|| align=right|3,268||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124622)||2001 SD52|| align=right|17,1|| align=right|2,192|| align=right|0,099|| align=right|5,36|| align=right|3,245||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124623)||2001 SU54|| align=right|16,6|| align=right|2,287|| align=right|0,149|| align=right|5,88|| align=right|3,458||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124624)||2001 SG56|| align=right|16,8|| align=right|2,209|| align=right|0,183|| align=right|5,19|| align=right|3,282||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124625)||2001 SS57|| align=right|15,9|| align=right|2,280|| align=right|0,166|| align=right|6,16|| align=right|3,443||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124626)||2001 SG58|| align=right|17,5|| align=right|2,203|| align=right|0,117|| align=right|2,33|| align=right|3,269||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124627)||2001 SF60|| align=right|16,3|| align=right|2,392|| align=right|0,102|| align=right|3,88|| align=right|3,699||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124628)||2001 SY60|| align=right|15,6|| align=right|2,319|| align=right|0,100|| align=right|6,59|| align=right|3,531||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124629)||2001 SK62|| align=right|16,8|| align=right|2,329|| align=right|0,237|| align=right|3,12|| align=right|3,554||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124630)||2001 SM62|| align=right|15,6|| align=right|2,523|| align=right|0,056|| align=right|0,93|| align=right|4,006||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124631)||2001 SW62|| align=right|16,6|| align=right|2,250|| align=right|0,105|| align=right|5,58|| align=right|3,375||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124632)||2001 SA63|| align=right|15,8|| align=right|2,296|| align=right|0,075|| align=right|6,67|| align=right|3,478||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124633)||2001 SR63|| align=right|15,7|| align=right|2,288|| align=right|0,156|| align=right|5,37|| align=right|3,460||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124634)||2001 SL64|| align=right|16,3|| align=right|2,230|| align=right|0,229|| align=right|2,97|| align=right|3,329||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124635)||2001 SL65|| align=right|15,8|| align=right|2,417|| align=right|0,064|| align=right|5,80|| align=right|3,757||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124636)||2001 SS65|| align=right|15,9|| align=right|2,354|| align=right|0,210|| align=right|4,94|| align=right|3,611||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124637)||2001 SV65|| align=right|15,8|| align=right|2,416|| align=right|0,244|| align=right|3,81|| align=right|3,755||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124638)||2001 SG66|| align=right|16,2|| align=right|2,291|| align=right|0,177|| align=right|5,52|| align=right|3,467||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124639)||2001 SR66|| align=right|16,8|| align=right|2,276|| align=right|0,138|| align=right|7,70|| align=right|3,433||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124640)||2001 SX66|| align=right|16,1|| align=right|2,367|| align=right|0,231|| align=right|6,61|| align=right|3,641||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124641)||2001 SU67|| align=right|16,4|| align=right|2,376|| align=right|0,264|| align=right|4,69|| align=right|3,661||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124642)||2001 SJ68|| align=right|15,8|| align=right|2,324|| align=right|0,191|| align=right|4,63|| align=right|3,542||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124643)||2001 SQ68|| align=right|16,1|| align=right|2,551|| align=right|0,202|| align=right|5,17|| align=right|4,075||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124644)||2001 SG69|| align=right|15,5|| align=right|2,290|| align=right|0,219|| align=right|7,26|| align=right|3,465||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124645)||2001 SK69|| align=right|15,8|| align=right|2,368|| align=right|0,227|| align=right|6,79|| align=right|3,644||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124646)||2001 SZ69|| align=right|16,1|| align=right|2,350|| align=right|0,148|| align=right|6,93|| align=right|3,602||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124647)||2001 SB70|| align=right|16,7|| align=right|2,247|| align=right|0,171|| align=right|5,93|| align=right|3,368||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124648)||2001 SD70|| align=right|15,7|| align=right|2,213|| align=right|0,183|| align=right|5,36|| align=right|3,292||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124649)||2001 SM70|| align=right|16,1|| align=right|2,380|| align=right|0,175|| align=right|6,81|| align=right|3,671||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124650)||2001 ST70|| align=right|14,7|| align=right|2,621|| align=right|0,079|| align=right|14,49|| align=right|4,242||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124651)||2001 SZ71|| align=right|15,6|| align=right|2,441|| align=right|0,127|| align=right|6,60|| align=right|3,813||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124652)||2001 SK72|| align=right|15,4|| align=right|2,406|| align=right|0,084|| align=right|7,52|| align=right|3,731||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124653)||2001 SO72|| align=right|15,4|| align=right|2,596|| align=right|0,166|| align=right|5,63|| align=right|4,181||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124654)||2001 SV73|| align=right|16,2|| align=right|2,293|| align=right|0,271|| align=right|5,68|| align=right|3,472||MBA||16. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(124655)||2001 SP74|| align=right|15,5|| align=right|2,289|| align=right|0,141|| align=right|5,83|| align=right|3,463||MBA||19. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124656)||2001 SC75|| align=right|16,3|| align=right|2,171|| align=right|0,081|| align=right|3,70|| align=right|3,199||MBA||19. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(124657)||2001 SM76|| align=right|16,5|| align=right|2,312|| align=right|0,096|| align=right|3,65|| align=right|3,515||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124658)||2001 SV76|| align=right|15,8|| align=right|2,320|| align=right|0,171|| align=right|5,17|| align=right|3,533||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124659)||2001 SO80|| align=right|16,7|| align=right|2,537|| align=right|0,270|| align=right|6,60|| align=right|4,040||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124660)||2001 SW80|| align=right|17,2|| align=right|2,366|| align=right|0,204|| align=right|1,06|| align=right|3,639||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124661)||2001 SG81|| align=right|16,9|| align=right|2,208|| align=right|0,162|| align=right|3,66|| align=right|3,281||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124662)||2001 SD84|| align=right|16,9|| align=right|2,289|| align=right|0,045|| align=right|6,02|| align=right|3,463||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124663)||2001 SP85|| align=right|16,7|| align=right|2,253|| align=right|0,098|| align=right|3,79|| align=right|3,381||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124664)||2001 SR88|| align=right|16,7|| align=right|2,324|| align=right|0,200|| align=right|1,76|| align=right|3,542||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124665)||2001 SQ89|| align=right|17,2|| align=right|2,156|| align=right|0,092|| align=right|2,48|| align=right|3,165||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124666)||2001 SX93|| align=right|16,3|| align=right|2,608|| align=right|0,091|| align=right|4,60|| align=right|4,210||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124667)||2001 SU98|| align=right|16,6|| align=right|2,384|| align=right|0,140|| align=right|1,86|| align=right|3,681||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124668)||2001 SF99|| align=right|16,8|| align=right|2,518|| align=right|0,200|| align=right|2,03|| align=right|3,996||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124669)||2001 SP101|| align=right|15,7|| align=right|2,735|| align=right|0,073|| align=right|5,02|| align=right|4,522||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124670)||2001 SC105|| align=right|15,8|| align=right|2,344|| align=right|0,147|| align=right|4,94|| align=right|3,589||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124671)||2001 SQ106|| align=right|15,5|| align=right|2,385|| align=right|0,145|| align=right|6,31|| align=right|3,683||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124672)||2001 SX106|| align=right|15,1|| align=right|2,598|| align=right|0,210|| align=right|7,11|| align=right|4,186||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124673)||2001 SZ106|| align=right|16,8|| align=right|2,145|| align=right|0,067|| align=right|4,25|| align=right|3,141||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124674)||2001 SH107|| align=right|15,0|| align=right|2,399|| align=right|0,118|| align=right|5,71|| align=right|3,715||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124675)||2001 SW107|| align=right|15,6|| align=right|2,364|| align=right|0,145|| align=right|6,16|| align=right|3,633||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124676)||2001 SY107|| align=right|15,4|| align=right|2,307|| align=right|0,232|| align=right|7,31|| align=right|3,503||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124677)||2001 SE108|| align=right|15,0|| align=right|2,432|| align=right|0,140|| align=right|4,99|| align=right|3,793||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124678)||2001 SD111|| align=right|15,0|| align=right|2,400|| align=right|0,126|| align=right|7,54|| align=right|3,718||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124679)||2001 SS111|| align=right|15,3|| align=right|2,511|| align=right|0,144|| align=right|11,05|| align=right|3,979||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124680)||2001 ST111|| align=right|15,8|| align=right|2,278|| align=right|0,099|| align=right|5,11|| align=right|3,437||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124681)||2001 ST112|| align=right|15,3|| align=right|2,299|| align=right|0,044|| align=right|6,00|| align=right|3,485||MBA||18. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124682)||2001 SC113|| align=right|15,6|| align=right|2,406|| align=right|0,144|| align=right|4,90|| align=right|3,732||MBA||18. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124683)||2001 SL113|| align=right|16,8|| align=right|2,269|| align=right|0,090|| align=right|6,69|| align=right|3,418||MBA||20. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124684)||2001 SW114|| align=right|15,7|| align=right|2,477|| align=right|0,115|| align=right|5,90|| align=right|3,897||MBA||20. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124685)||2001 SN116|| align=right|15,8|| align=right|2,252|| align=right|0,024|| align=right|6,83|| align=right|3,378||MBA||18. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(124686)||2001 SD118|| align=right|16,9|| align=right|2,271|| align=right|0,180|| align=right|5,08|| align=right|3,422||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124687)||2001 SO118|| align=right|17,0|| align=right|2,193|| align=right|0,054|| align=right|3,24|| align=right|3,246||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124688)||2001 SU121|| align=right|15,6|| align=right|2,387|| align=right|0,085|| align=right|5,13|| align=right|3,688||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124689)||2001 SA122|| align=right|17,1|| align=right|2,374|| align=right|0,197|| align=right|3,68|| align=right|3,657||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124690)||2001 SN125|| align=right|16,1|| align=right|2,280|| align=right|0,159|| align=right|3,97|| align=right|3,442||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124691)||2001 SV129|| align=right|16,3|| align=right|2,296|| align=right|0,074|| align=right|2,02|| align=right|3,478||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124692)||2001 SX130|| align=right|16,6|| align=right|2,379|| align=right|0,219|| align=right|1,27|| align=right|3,670||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124693)||2001 SL131|| align=right|18,0|| align=right|2,095|| align=right|0,139|| align=right|1,02|| align=right|3,032||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124694)||2001 SN134|| align=right|16,5|| align=right|2,335|| align=right|0,060|| align=right|6,26|| align=right|3,568||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124695)||2001 SR136|| align=right|12,5|| align=right|5,232|| align=right|0,003|| align=right|11,97|| align=right|11,97||JUT||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124696)||2001 SC137|| align=right|12,9|| align=right|5,187|| align=right|0,063|| align=right|3,13|| align=right|11,82||JUT||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124697)||2001 SF138|| align=right|16,7|| align=right|2,579|| align=right|0,190|| align=right|1,16|| align=right|4,142||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124698)||2001 SL140|| align=right|17,4|| align=right|2,408|| align=right|0,220|| align=right|1,99|| align=right|3,736||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124699)||2001 SK142|| align=right|16,8|| align=right|2,531|| align=right|0,143|| align=right|6,88|| align=right|4,026||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124700)||2001 SZ142|| align=right|16,8|| align=right|2,232|| align=right|0,160|| align=right|4,39|| align=right|3,334||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124701)||2001 SG144|| align=right|16,6|| align=right|2,272|| align=right|0,167|| align=right|7,04|| align=right|3,424||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124702)||2001 SE146|| align=right|16,1|| align=right|2,301|| align=right|0,089|| align=right|5,48|| align=right|3,490||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124703)||2001 SS147|| align=right|16,2|| align=right|2,284|| align=right|0,084|| align=right|5,91|| align=right|3,452||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124704)||2001 SQ148|| align=right|16,1|| align=right|2,419|| align=right|0,186|| align=right|3,85|| align=right|3,761||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124705)||2001 SR149|| align=right|15,2|| align=right|2,422|| align=right|0,086|| align=right|5,94|| align=right|3,769||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124706)||2001 SS149|| align=right|16,0|| align=right|2,327|| align=right|0,231|| align=right|2,34|| align=right|3,549||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124707)||2001 ST149|| align=right|15,7|| align=right|2,251|| align=right|0,079|| align=right|3,36|| align=right|3,376||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124708)||2001 SU149|| align=right|16,7|| align=right|2,210|| align=right|0,112|| align=right|2,57|| align=right|3,286||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124709)||2001 SA150|| align=right|16,5|| align=right|2,620|| align=right|0,190|| align=right|11,34|| align=right|4,241||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124710)||2001 SD151|| align=right|15,9|| align=right|2,172|| align=right|0,100|| align=right|5,70|| align=right|3,200||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124711)||2001 SF151|| align=right|16,3|| align=right|2,296|| align=right|0,221|| align=right|1,70|| align=right|3,478||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124712)||2001 SA153|| align=right|16,5|| align=right|2,132|| align=right|0,093|| align=right|4,64|| align=right|3,113||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124713)||2001 SJ153|| align=right|17,0|| align=right|2,365|| align=right|0,237|| align=right|1,94|| align=right|3,637||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124714)||2001 SA155|| align=right|16,2|| align=right|2,544|| align=right|0,213|| align=right|6,25|| align=right|4,056||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124715)||2001 SC155|| align=right|17,1|| align=right|2,443|| align=right|0,189|| align=right|1,03|| align=right|3,818||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124716)||2001 SG157|| align=right|15,9|| align=right|2,306|| align=right|0,061|| align=right|6,36|| align=right|3,501||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124717)||2001 SG158|| align=right|16,9|| align=right|2,183|| align=right|0,170|| align=right|2,96|| align=right|3,224||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124718)||2001 SA160|| align=right|16,1|| align=right|2,397|| align=right|0,155|| align=right|4,18|| align=right|3,710||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124719)||2001 SH160|| align=right|15,9|| align=right|2,348|| align=right|0,052|| align=right|5,47|| align=right|3,597||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124720)||2001 SZ161|| align=right|16,9|| align=right|2,355|| align=right|0,212|| align=right|1,70|| align=right|3,613||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124721)||2001 SW163|| align=right|15,9|| align=right|2,371|| align=right|0,058|| align=right|6,82|| align=right|3,649||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124722)||2001 SG164|| align=right|17,0|| align=right|2,344|| align=right|0,247|| align=right|1,86|| align=right|3,589||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124723)||2001 SW164|| align=right|16,2|| align=right|2,322|| align=right|0,159|| align=right|5,55|| align=right|3,537||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124724)||2001 SE165|| align=right|16,2|| align=right|2,283|| align=right|0,084|| align=right|4,61|| align=right|3,450||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124725)||2001 SR167|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,124|| align=right|9,04|| align=right|3,708||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124726)||2001 SU168|| align=right|16,2|| align=right|2,291|| align=right|0,051|| align=right|7,16|| align=right|3,467||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124727)||2001 SG169|| align=right|16,1|| align=right|2,363|| align=right|0,238|| align=right|1,92|| align=right|3,631||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124728)||2001 SR171|| align=right|17,1|| align=right|2,401|| align=right|0,213|| align=right|3,09|| align=right|3,719||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124729)||2001 SB173|| align=right|12,5|| align=right|5,207|| align=right|0,099|| align=right|8,08|| align=right|11,88||JUT||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124730)||2001 SV173|| align=right|16,3|| align=right|2,297|| align=right|0,035|| align=right|7,45|| align=right|3,481||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124731)||2001 SJ177|| align=right|16,9|| align=right|2,213|| align=right|0,139|| align=right|3,58|| align=right|3,291||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124732)||2001 SY178|| align=right|16,3|| align=right|2,252|| align=right|0,116|| align=right|5,58|| align=right|3,378||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124733)||2001 SG179|| align=right|16,8|| align=right|2,302|| align=right|0,173|| align=right|5,35|| align=right|3,493||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124734)||2001 SP179|| align=right|15,6|| align=right|2,351|| align=right|0,169|| align=right|6,25|| align=right|3,603||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124735)||2001 SB183|| align=right|16,5|| align=right|2,376|| align=right|0,171|| align=right|1,67|| align=right|3,662||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124736)||2001 SK183|| align=right|15,7|| align=right|2,634|| align=right|0,091|| align=right|12,32|| align=right|4,273||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124737)||2001 SW183|| align=right|16,3|| align=right|2,683|| align=right|0,201|| align=right|6,92|| align=right|4,393||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124738)||2001 SF199|| align=right|16,7|| align=right|2,376|| align=right|0,122|| align=right|2,07|| align=right|3,661||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124739)||2001 SE201|| align=right|16,2|| align=right|2,367|| align=right|0,166|| align=right|0,81|| align=right|3,641||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124740)||2001 SK204|| align=right|15,9|| align=right|2,255|| align=right|0,079|| align=right|6,47|| align=right|3,386||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124741)||2001 SL206|| align=right|17,2|| align=right|2,149|| align=right|0,122|| align=right|0,39|| align=right|3,150||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124742)||2001 SV207|| align=right|16,7|| align=right|2,199|| align=right|0,096|| align=right|5,11|| align=right|3,261||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124743)||2001 SY207|| align=right|16,9|| align=right|2,297|| align=right|0,116|| align=right|1,70|| align=right|3,481||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124744)||2001 SB210|| align=right|16,3|| align=right|2,212|| align=right|0,064|| align=right|5,36|| align=right|3,289||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124745)||2001 SF210|| align=right|16,2|| align=right|2,350|| align=right|0,216|| align=right|3,30|| align=right|3,601||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124746)||2001 SN211|| align=right|17,0|| align=right|2,278|| align=right|0,146|| align=right|1,20|| align=right|3,438||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124747)||2001 SP211|| align=right|17,1|| align=right|2,392|| align=right|0,183|| align=right|2,48|| align=right|3,700||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124748)||2001 SQ212|| align=right|16,9|| align=right|2,230|| align=right|0,124|| align=right|6,05|| align=right|3,331||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124749)||2001 SD215|| align=right|16,4|| align=right|2,256|| align=right|0,187|| align=right|2,74|| align=right|3,389||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(124750)||2001 SO215|| align=right|16,0|| align=right|2,447|| align=right|0,141|| align=right|8,43|| align=right|3,827||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek